Chappuis je priimek več oseb:
 Bob Chappuis, ameriški igralec ameriškega nogometa
 Lamy Chappuis, nordijski športnik
 Léon-Jean Chappuis, francoski general